Hannich ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Meller-Hannich (* 1970), deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 Günter Hannich (* 1968), deutscher Verwaltungswirt und Sachbuchautor
 Hubert Hannich (1906–?), deutscher Politiker (CDU der DDR)
 Josef Hannich (1843–1934), böhmisch-österreichischer Politiker (Sozialdemokratische Partei Österreichs), Tuchmacher und Privatbeamter
 Péter Hannich (* 1957), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Steffen Hannich (* 1994), deutscher Crosslauf-Sommerbiathlet und Langstreckenläufer